Název Černý vrch nese několik vrcholů:

 Černý vrch (Doupovské hory) – vrchol v Doupovských horách
 Černý vrch (Hrubý Jeseník) – horský vrchol v pohoří Hrubý Jeseník
 Černý vrch (Jizerské hory) – jeden z vrcholů Vlašského jizerského hřebene v Jizerských horách
 Černý vrch (Lužické hory) (452 m) – vrchol v Lužických horách, severně od Polesí v okrese Liberec
 Černý vrch (Mostecká pánev) (407 m) – vrchol v Mostecké pánvi na severozápadním okraji Chomutova
 Černý vrch (Švihovská vrchovina) (486 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, jihozápadně od Soběkur v okrese Plzeň-jih

 jiné významy
 Černý vrch (Liberec) – lyžařské středisko na Ještědském hřbetu u Liberce
 Černý vrch (Smíchov) – kopec na Smíchově v Praze, dříve též nazývaný Věneček, základní sídelní jednotka Na Černém vrchu
 Pod Černý vrch – česká hudební skupina

Související články 
 Černá hora
 Černý kopec